Ачисон има више значења:
 Округ Ачисон (Канзас)
 Округ Ачисон (Мисури)
 Ачисон (Канзас)